Der folgende Artikel enthält eine Liste der Wahlkreise in Botswana.

Hintergrund 

Botswana wurde 1966 vom Vereinigten Königreich unabhängig. Die im selben Jahr in Kraft getretene Verfassung Botswanas sieht vor (Artikel 64), dass die Grenzen der Wahlkreise durch eine Abgrenzungskommission (Delimitation Commission) festgelegt werden sollen. Die Kommission soll dabei mindestens alle 10 Jahre und höchstens alle 5 Jahre mit der Neufestsetzung der Wahlkreisgrenzen beauftragt werden bzw. immer dann, wenn eine neue Volkszählung erfolgt ist oder das Parlament eine Veränderung der Zahl seiner Abgeordneten beschlossen hat. Jeder Wahlkreis soll dabei in etwa dieselbe Bevölkerungszahl enthalten. Dies geschah in regelmäßigen Abständen und die Zahl der Wahlkreise vermehrte sich parallel zum allgemeinen Bevölkerungswachstum von anfänglich 31 auf zuletzt (Stand 2019) 57. Die letzte Anpassung fand im Jahr 2013 statt. Dabei wurde die Zahl der Wahlkreise unverändert gelassen, jedoch deren Zuschnitt teilweise angepasst.

Liste der Wahlkreise 

Die Nummerierung der Wahlkreise entspricht der offiziellen Nummerierung und der der nebenstehenden Karte.

Einzelnachweise 

Politik (Botswana)
Liste (Wahlkreise)